Datia ist:

 ein ehemaliger Fürstenstaat, siehe Datia (Staat)
 eine Stadt in Indien, siehe Datia (Stadt)
 ein Distrikt in Indien, siehe Datia (Distrikt)